Ражањ може бити:
 Ражањ, насеље у истоименој општини Ражањ, у Нишавском округу, Република Србија
 Ражањ, насеље у општини Рогозница, у Далмацији, Република Хрватска
 Општина Ражањ у  Нишавском округу, Република Србија
или:
 Ражањ за печење је дрвена или метална шипка за печење.
 Ражањ, птица из породице ибиса.